Dumești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dumești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Dumești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Dumești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dumești (Iași), Dorf im Kreis Iași